Ольга Александровна Лелейко (род. 21 июля 1977 года в Киеве) — украинская фехтовальщица на рапире. Мастер спорта (1993), мастер спорта Украины международного класса (2000) Украины, участница пяти Олимпиад.

Биография 
В 1998 году окончила Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Многократная чемпионка Украины и обладательница Кубка Украины. Член национальной сборной команды Украины по фехтованию на рапире. С 1993 года выступает за спортивное общество «Динамо» и Школу высшего спортивного мастерства (с 2005 года). Тренеры — В. Быков, А. Брызгалов, Ф. Теслер.

В 1997 Лелейко стала бронзовым призёром этапа Кубка мира среди юниоров в Братиславе. В 2000 году дебютировала на Олимпийских играх в Сиднее, заняла восьмое место в командных соревнованиях и 36-е в личных соревнованиях. В дальнейшем на Олимпиадах выступала только индивидуально. В 2007 году стала бронзовым призёром чемпионата Европы в личных соревнованиях (Гент, Бельгия). На Играх 2008 года в Пекине заняла 36-е место, а на Олимпиаде в Лондоне показала свой лучший результат на Играх — 17-е место. В 2014 году в Бухаресте завоевала бронзу международного турнира Trofeului Pellegrini. На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в 1/16 Лелейко проиграла Астрид Гюйар из Франции со счётом 15:9, в итоге заняла 24-е место.

Примечания 

Фехтовальщики Украины
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года